Miś Uszatek – fikcyjna postać, miś z opowiadań Czesława Janczarskiego oraz filmu i serialu animowanego
 Miś Uszatek – polski animowany film krótkometrażowy z 1962 roku
 Miś Uszatek – polski serial animowany emitowany w latach 1975–1987
 Miś Uszatek – książka, zbiór opowiadań Czesława Janczarskiego opublikowany w 2016 roku